Rzeczpospolita, calque polonais du latin  (« chose publique »), se traduit littéralement par « République ». Il peut signifier :
 Rzeczpospolita, type de régime politique polonais existant irrégulièrement depuis 1505.
 Rzeczpospolita, quotidien polonais édité de 1920 à 1932, de 1944 à 1950, puis depuis 1982.